

Курочкино — починок, Воткінський район, Удмуртія
 Курочкино — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Курочкино — присілок, Козловський район, Чувашія
 Курочкино — село, Тальменський район, Алтайський край